Brehy (Slowakije), een gemeente in het district Žarnovica in de Slowaakse regio Banská Bystrica
 Břehy, een gemeente in de Tsjechische regio Pardubice